Лаборато́рное шоссе — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

 Лабораторное шоссе — утраченная улица в Санкт-Петербурге, частично вошла в Чугунную улицу. Название своё шоссе получило ещё в дореволюционные времена, так как вело к пороховым лабораториям.
 Лабораторное шоссе — улица в Севастополе.

См. также 
 Лабораторная улица
 Лабораторный проспект

Примечания